Stregoneria – insieme di pratiche magiche e rituali, spesso a carattere simbolico
Stregoneria (Sourcery) – romanzo di Terry Pratchett del 1988
Stregoneria o Allegoria di Ercole – dipinto di Dosso Dossi